Левашев, Владимир Сергеевич:

 Левашев, Владимир Сергеевич — актёр Московского Нового драматического театра-студии, заслуженный артист России (1997).
 Левашев, Владимир Сергеевич — Георгиевский кавалер, поручик; 13 ноября 1916.